По данным переписи населения 2011 года, индуизм в Канаде исповедовало 497 200 чел., или 1,45 % населения страны. Канадские индуисты относятся к одной из трёх основных групп. К первой группе принадлежат индийские иммигранты и их потомки. Индийцы начали иммигрировать в Канаду ещё в начале XX века. К этой группе относятся не только иммигранты из Индии, но и из Фиджи, Гайаны, Тринидада и Тобаго и Суринама. Ко второй группе принадлежат эмигранты из Шри-Ланки. Первые несколько сот шри-ланкийцев прибыли в Канаду 1940-е годы. Вторая волна пришлась на 1983 год, когда неспокойная обстановка у себя на родине вынудила более 500 тыс. тамилов искать убежища в Канаде и других западных странах. Третья группа состоит из обратившихся в индуизм канадцев. В основном это кришнаиты и последователи других индийских организаций и гуру, занимающихся проповедью индуизма на Западе.

Индуистское население 

Индуистское население Канады но провинциям и территориям:

Примечания

Ссылки 
 Список индуистских храмов в Канаде
 Индуизм в Канаде
 Индуистские храмы в Канаде